Серге́й Васи́льевич Жда́нов:
 Жданов, Сергей Васильевич (1900—1972) — советский зоолог и пчеловод, доктор биологических наук, профессор Казанского ветеринарного института.
 Жданов, Сергей Васильевич (1929—1994) — хозяйственный деятель, директор ПО «Автопровод», почётный гражданин Арзамаса.